Села:
 Пальчинці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Пальчинці — Хмельницька область, Волочиський район